Placer (Masbate), een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate
 Placer (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte
 Placer (geologie), een secundaire afzetting van (voornamelijk) edelmetaal